Seznam korpusov z zaporedno številko 23.

Seznam 
 Pehotni
 23. korpus (Združeno kraljestvo)
 23. strelski korpus (ZSSR)
 23. korpus (Wehrmacht)
 23. korpus (ZDA)
 23. korpus (Zvezna vojska ZDA)
 23. korpus (Avstro-Ogrska)
 23. rezervni korpus (Nemški imperij)
 23. korpus (Ruski imperij)
 23. gardni strelski korpus (ZSSR)

 Mehanizirani/Oklepni/Tankovski
 23. mehanizirani korpus (ZSSR)
 23. tankovski korpus (ZSSR)

Glej tudi